MasterChef Celebrity Chile es un programa de televisión chileno de competición gastronómica entre celebridades del país, emitido por Canal 13.

La primera temporada se estrenó el 8 de marzo de 2020 y finalizó el 23 de agosto de 2020. Al igual que la cuarta temporada de MasterChef Chile, fue grabada en los estudios de RCN en Colombia y el jurado estuvo compuesto por Christopher Carpentier, Fernanda Fuentes y Jorge Rausch. La ganadora fue la atleta olímpica Natalia Duco. En abril de 2021 se anunció la realización de una segunda temporada, con el regreso a la franquicia del chef francés Yann Yvin. Esta temporada fue estrenada el 25 de julio de 2021. La ganadora fue la actriz Begoña Basauri.

Jurado 
   Fernanda Fuentes (1° y 2° temporada): radicada en España, es propietaria del restaurante NUB, ganadora de una Estrella Michelin (2017), primera chilena en obtener dicho reconocimiento.

  Yann Yvin (2° temporada): con 30 años de experiencia en las cocinas más exigentes del mundo, tiene como concepto clave en el éxito de su trabajo la palabra excelencia. Llegó a trabajar en las más prestigiosas cocinas de su país, como las del Ministerio de Defensa Francés y la del Presidente de la República Francesa Monsieur François Mitterrand. Ha abierto más de 13 restaurantes tanto en Chile como en Francia, además se ha dedicado a la banquetería de alto nivel, organizando cumbres de presidentes, asesorías a embajadas para visitas reales o cumpleaños de celebridades de renombre internacional como Pelé.

 Jorge Rausch (1° y 2° temporada): es un reconocido chef colombiano de origen austriaco, es considerado uno de los chef más importantes y reconocidos de la gastronomía colombiana. Su restaurante Criterión, en la zona G de Bogotá, es uno de los mejores establecimientos del país y de América Latina por su calidad e innovación en la comida. Jorge inició su carrera como cocinero a la edad de 26 años cuando descubrió que la economía, carrera que estudiaba en ese entonces, no era para lo que quería trabajar durante toda su vida. Es por esto que decide viajar a Inglaterra e iniciar un duro camino en la cocina a una edad, que para él, no es la mejor para iniciar una profesión como chef. Jorge logra ganar renombre y obtiene diversos reconocimientos en la industria de la cocina como los premios a Mejor Restaurante y Mejor Chef en los años 2009 y 2010, y un premio internacional, a través de The American Academy of Hospitality Sciences, el cual los reconoció con el Five Diamond Star Award, un prestigioso símbolo internacional otorgado solo a los mejores.

  Christopher Carpentier (1° temporada): es uno de los más exitosos y reconocidos chef de Chile. Ha sido galardonado en varias ocasiones siendo nombrado el año 2010 "Chef del Bicentenario de Chile".

  Ciro Watanabe† (chef invitado de la 1° temporada): chef peruano-japonés, conocido por ser juez del programa de cocina de TVN Top Chef,  y por su Restaurante Osaka, uno de los 50 mejores de Latinoamérica.

 Benito Molina (chef invitado de la 1.° temporada): es conocido como el chef que vive del mar, ya que trabaja con los pescados y mariscos de manera responsable. Su restaurant Manzanilla, junto a la chef Solange Muris, fue parte de la lista de los 50 Best de San Pellegrino en Latinoamérica en la posición número. 25.

Participación del jurado

Ediciones

Ediciones

Primera temporada 
Los 18 participantes del programa fueron revelados en las cuentas oficiales del programa en distintas redes sociales el 20 de diciembre de 2019. La temporada se estrenó el 8 de marzo de 2020 y finalizó el 23 de agosto del mismo año.

Aspirantes

Segunda temporada 
El 12 de abril de 2021 se anunció la realización de una nueva temporada, esta vez con el regreso del chef francés Yann Yvin sustituyendo a Christopher Carpentier. Los famosos que serán parte de la competencia fueron presentados el 18 de junio a través de un spot durante la pausa comercial del partido Chile-Bolivia. La temporada se estrenó el 25 de julio de 2021 y finalizó el 2 de enero de 2022. Participan 18 concursantes que compiten en las distintas pruebas del programa.

Aspirantes

Véase también 
 MasterChef Celebrity
 MasterChef Celebrity (Colombia)
 Junior MasterChef Chile
 MasterChef Chile

Referencias 

Televisión de Chile en 2020
Televisión de Chile en 2021
MasterChef